Der Porsche Carrera Cup Deutschland 2000 war die 11. Saison des Porsche Carrera Cup Deutschland. Der erste Markenmeisterschaftslauf auf dem Hockenheimring fand am 28. Mai 2000 statt. Das Saisonfinale am 29. Oktober fand ebenfalls dort statt.

Insgesamt wurden in dieser Saison neun Läufe in Deutschland und in Frankreich ausgetragen. Das Rennen in Le Mans wurde zusammen mit dem Porsche Carrera Cup Frankreich durchgeführt. Die Rennen in Deutschland fanden im Rahmenprogramm der DTM statt.

Den Fahrertitel gewann Jörg Bergmeister mit 152 Punkten. Die Teamwertung gewann Farnbacher Racing PZK.

Starterfeld 

Folgende Fahrer und Gastfahrer sind in der Saison gestartet:

      Gaststarter

 Anmerkung

Die Fahrer des Porsche Carrera Cup Deutschland hatten in Le Mans teilweise andere Startnummern als bei den Rennen in Deutschland.

Rennkalender und Ergebnisse 

 Anmerkung

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 

Punkte wurden an die ersten 15 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Die Punkte von den Gaststartern wurden am Saisonende gestrichen, daher können gleiche Positionen unterschiedliche Punktwertungen aufweisen:

Fahrerwertung 

Insgesamt kamen 22 Fahrer in die Punktewertung.

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2000
2000